«Мастер со сломанными пальцами» или «Мастер с треснутыми пальцами» () — гонконгский фильм с боевыми искусствами с Джеки Чаном в главной роли, режиссёра Цзинь Синя, вышедший в 1979 году. Часто упоминаются другие года: 1971, 1973, 1974 и 1981. Оригинальная версия была снята в 1971 году и вышла на экраны в 1973 году под названием Маленький тигр из Квантунга. Отредактированная версия фильма под названием Мастер со сломанными пальцами фактически не была выпущена до 1979 года.

Предыстория 
Фильм был создан на основе материалов из других фильмов, в основном, из «Маленького тигра из Квантунга». После того, как Чан стал очень популярным после выходов на экраны фильмов Змея в тени орла и Пьяный мастер в конце 1970-х, «Маленький тигр» был переиздан. Также в новую версию фильма вошли сцена из Пьяного мастера и специально снятые для новой версии сцены с участием новых актёров. Кроме того, был нанят дублёр, который дрался в финале нового фильма с завязанными глазами. В 1981 году получившаяся версия была приобретена Диком Рэндаллом, который дал ей название Master with Cracked Fingers и сделал ей английский дубляж. Такая версия также вышла под названием Snake Fist Fighter.

Сюжет 
Лун, маленький мальчик, интересуется кунг-фу, но не может изучать его, так как у него нет денег. Однажды он встречает нищего старика, который предлагает себя в качестве учителя по кунг-фу. После нескольких лет обучения у старика парень становится неплохим бойцом, однако его отец запрещает ему драться. После ряда стычек с местной бандой вымогателей и всё более и более суровых наказаний своего отца, парню помогает учитель. В ответ на это бандиты сжигают дом и тем самым убивают отца юноши. Лун разбирается с бандой на пристани, а потом соглашается на бой с завязанными глазами с их главным боссом.

Распространение 
Дик Рэндалл приобрёл новую версию фильма и нанял актёров, чтобы сделать к ней дубляж на английском. Позже он продал права дистрибьюторской компании , которая дала ограниченный прокат по кинотеатрам США под названием Snake Fist Fighter в 1981 году.

После успеха Джеки Чана в США в фильме Разборка в Бронксе (1995) права на выпуск фильма на VHS были переданы и распределены между различными дистрибьюторами.

В ролях 
Маленький тигр из Квантунга

Мастер со сломанными пальцами

См. также 
 Маленький тигр из Квантунга
 Фильмография Джеки Чана

Примечания

Ссылки 
  
 Страница фильма на сайте HKMDB
 Страница фильма на сайте Hong Kong Cinemagic

Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы на кантонском языке
Кинокомедии Гонконга
Фильмы о боевых искусствах